Wieser:
 Anna Wieser (* 1981, Elbląg), polska poetka
 Friedrich von Wieser (1851 – 1926), ekonomista, przedstawiciel szkoły austriackiej
 Roland Wieser (* 1956, Zschopau), niemiecki lekkoatleta chodziarz startujący w barwach NRD
 Sandro Wieser (* 1993, Vaduz), piłkarz reprezentacji Liechtensteinu
 Willi Wieser (* 1973), austriacki snowboardzista